Carlos Manuel II de Saboya (en italiano: Carlo Emanuele II di Savoia; Turín, 20 de junio de 1634-ibidem, 12 de junio de 1675) fue duque de Saboya desde 1638 hasta 1675 y bajo la regencia de su madre, Cristina de Francia, hasta 1663. Fue también marqués de Saluzzo, conde de Aosta, Ginebra, Moriana y Niza.

Biografía 
Nació en Turín, hijo del duque Víctor Amadeo I de Saboya y de Cristina de Francia. Sus abuelos maternos eran el rey Enrique IV de Francia y María de Médici.

Su madre gobernó en su lugar como regente incluso después de ser proclamado mayor de edad, pues Carlos Manuel continuó con una vida de placer y ocio, lejos de los asuntos del estado.

Se hizo notable por la persecución de los valdenses que culminó con la masacre de 1655.

Sólo después de la muerte de su madre en 1663, fue cuando realmente Carlos Manuel asumió el poder. No tuvo éxito en ganar un paso al mar a expensas de Génova, aliada de España, durante la segunda guerra genovesa-saboyana (1672-1673).

Pero Carlos Manuel también mejoró enormemente el comercio y la abundancia en el ducado, desarrollando el puerto de Niza y construyendo un camino a través de los Alpes hacia Francia. También reformó al ejército, que estaba compuesto al principio de mercenarios: formó cinco regimientos de piamonteses y reconstruyó la caballería, así como introduciendo los uniformes. También restauró las fortalezas. Construyó muchos edificios destacados en Turín, por ejemplo el Palacio Real.

Matrimonio y descendencia 

Carlos Manuel se casó con:

 Francisca Magdalena de Orleans (1648-1664), prima suya pues era hija de su tío materno, Gastón de Orleans, duque de Orleans y hermano menor de su madre, Cristina María. 
 María Juana Bautista de Saboya-Nemours (1644-15 de marzo de 1724), regente de Saboya desde 1675 hasta 1684 en nombre de su único hijo:
 Víctor Amadeo II (1666-1732).

Tuvo también un gran número de hijos ilegítimos.

Antepasados 

<center>

Duques de Saboya del siglo XVII
Condes de Ginebra
Grandes maestres de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Grandes maestres de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Sepultados en la Catedral de Turín
Nacidos en Turín
Fallecidos en Turín